Флаг внутригородского муниципального образования поселение Моско́вский в городе Москве — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 16 октября 2008 года как флаг муниципального образования городское поселение Московский Ленинского муниципального района Московской области (с 1 июля 2012 года — внутригородское муниципальное образование поселение Московский в городе Москве) и 30 октября 2008 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4455.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба поселения выполненные белыми, зелёными, жёлтыми и оранжевыми цветами на красной, голубой и зелёной части полотнища».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном, лазоревом и мурованном золотом зелёном поле, пересечённом вверху нитевидным серебряным растянутым в стороны стропилом, а внизу — двумя острыми зубцами, в лазоревой части — золотая, с зелёными листками, роза».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба городского поселения.

Современный город Московский возник на месте старинного сельца Передельцы, известного с XVI—XVII веков. Прожив несколько десятков лет, город стал одним из уникальных поселений Подмосковья.

Современное развитие Московского связано с организацией в 1969 году крупнейшего агрокомбината «Московский». Сегодня агрокомбинат является лидером российского овощеводства. Агрокомбинат признан ведущим среди подобных хозяйств в России и одним из крупнейших в Европе. Из трёх тысяч гектаров земли более ста пятнадцати укрыты прозрачным гигантским шатром — парниками, что позволяет круглый год обеспечивать население свежими овощами.

На территории городского поселения расположено ещё одно уникальное сельскохозяйственное специализированное предприятие — Ульяновский совхоз декоративного садоводства, который также занимает лидирующие позиции среди подобных предприятий в регионе.

Оба предприятия стали не только основой экономики, позволяющей расти и развиваться современному городу, но и производственным символом Московского. На флаге поселения предприятия отражены геральдической розой и белым стропилом, напоминающим своим очертанием тепличную крышу.

Зелёная оконечность, сложенная из кирпичей и очертаниями напоминающая литеру «М», первую букву названия поселения, аллегорически указывает на город выросший вокруг мощного агропромышленного производства. Зелёный цвет — символ природы, здоровья, жизни и жизненного роста.

Цветовая гамма дополняет символику флага:

— красный цвет, являющийся основным цветом флагов города Москвы и Московской области на флаге поселения аллегорически указывает на название — Московский. Красный цвет — символ трудолюбия, силы, мужества, красоты и праздника;

— голубой цвет — символ неба, духовности, чести и благородства;

— белый цвет (серебро) — символ света, необходимого для роста всего живого, чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания;

— жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Примечания